Regina Apostolorum steht für:

 Königin der Apostel (Regina Apostolorum), ein Marientitel
 Königin der Apostel (Ordensgemeinschaft) (Societas regina apostolorum), Missionsgesellschaft in Wien
 Santa Maria Regina Apostolorum, Titelkirche in Rom
 Päpstliches Athenaeum Regina Apostolorum, Universität in der Stadt Rom
 Kirchen und Kapellen, siehe Maria-Königin-Kirche